El término M14 puede hacer referencia a:

 el cúmulo globular M14, objeto astronómico del Catálogo Messier;
 el fusil M14, arma utilizada por el ejército estadounidense en el periodo comprendido entre la Guerra de Corea y el principio de la Guerra de Vietnam.